Lingg ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Lingg (* 1964), österreichischer Fotograf
 Damian Lingg, Künstlername Damian Lynn (* 1991), Schweizer Popmusiker und Singer-Songwriter
 Hansjörg Lingg (* 1971), liechtensteinischer Fußballspieler
 Hermann Lingg (1820–1905), deutscher Dichter
 Johann Baptist Lingg von Linggenfeld (1765–1842), deutscher Generalleutnant
 Julian Lingg (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Louis Lingg, eigentlich Ludwig Link (1864–1887), deutscher Gewerkschafter und Anarchist
 Maximilian von Lingg (1842–1930), Bischof von Augsburg
 Philipp Lingg (* 1984), österreichischer Musiker und Komponist
 Walter Lingg (* 1958), österreichischer Hotelier und Politiker (ÖVP)
 Walter Lingg senior (1925–2000), österreichischer Hotelier, Touristiker und Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Ling (Begriffsklärung)
 Lingk (Begriffsklärung)
 Link (Begriffsklärung)